Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Lindsay Davenport e Lisa Raymond che hanno battuto in finale M Shaughnessy e Paola Suárez 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchez (primo turno)
 Meghann Shaughnessy /  Paola Suárez (finale)

 Nicole Arendt /  Liezel Huber (primo turno)
 Kim Clijsters /  Chanda Rubin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2002